Клијент је опште значење: заступано лице, штићеник, односно особа која тражи услугу, савет или помоћ; купац, муштерија. 

У социјалном раду, особа која тражи помоћ за своје проблеме. 

Термин је настао у Роџерсовој клијентом усмереној терапији као замена за неодговарајући назив пацијент (који имплицира медицински модел третмана). 

Израз клијент не подразумева болесника, већ особу која тражи савет и разумевање и коју, терапеут, односно саветник, безусловно поштује као личност онакву каква она јесте.

Литература 
 

Социјални рад